Сергей Павлович Стрелко́в (1905—1974) — профессор МГУ, заведующий кафедрой физического факультета МГУ.

Биография 
Родился 5 (18 сентября) 1905 года в селе Долгоруково (ныне Пензенская область) в семье учителей сельской школы. Поступил на физико-математический факультет МГУ (1927), но окончил уже, в связи с ликвидацией факультетско-кафедральной структуры, физическое отделение.

Работал на физфаке МГУ под руководством учёного Л. И. Мандельштама, дальнейшая работа связана с ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского, и в МГУ имени М. В. Ломоносова в качестве профессора и заведующего кафедрой общей физики для мехмата. Научные достижения Стрелкова связаны с теорией колебаний, аэроупругости, решении задач обеспечения безопасности самолётов и ракет от опасных вибраций в полёте, в том числе флаттера.

Не прерывая связей с МГУ и ЦАГИ Стрелков приехал в Горький, где работал старшим научным сотрудником в НИИ радиофизики у А. А. Андронова (1938—1940). В 1940 году Стрелков переехал в город Жуковский (тогда посёлок Стаханово) на постоянную работу в ЦАГИ.

В начале Великой Отечественной войны Стрелков вместе с рядом учёных физического факультета МГУ был эвакуирован в Казань. Здесь они вели важные научно-исследовательские работы. Стрелков создал прибор, с помощью которого можно было, используя метод аналогий, изучать процессы, происходящие при обтекании крыла самолёта воздушным потоком. Нужно было найти способ испытания моделей самолётов и отдельных конструкций в аэродинамической трубе малых размеров – единственной такого рода трубе, действовавшей в то время в нашей стране. Для этой цели Стрелков разрабатывал, монтировал и отлаживал необходимые приборы, совершенствовал методику измерений. Летом 1942 года он представил работу «Автоколебания в аэродинамических трубах», за успешную защиту которой ему была присуждена учёная степень доктора физико-математических наук. Вернувшись в августе 1943 года из Казани в Москву, Стрелков продолжил исследования прочности и надёжности крыла самолёта.

Начиная с довоенных лет и до конца своих дней Стрелков активно участвовал в исследовательских теоретических и экспериментальных работах ЦАГИ по изучению сложных динамических явлений в условиях взаимодействия потока воздуха с конструкцией летательных аппаратов и наземных испытательных установок.

Большую научную работу Стрелков совмещал с активной преподавательской деятельностью. Его лекции, семинары по теории колебаний и общей физике пользовались заслуженной популярностью. Он сыграл огромную роль в становлении современного курса общей физики, читаемого в Московском университете. 
Задачник по общему курсу физики, одним из основных авторов которого был Стрелков переиздавался много раз, а также был издан за рубежом. Стрелковым была создана научная школа по теории колебаний. Многие научные сотрудники МГУ и ЦАГИ стали его учениками, более 50 из которых стали кандидатами и докторами наук.

Награды и премии 
 орден Красной Звезды (16.09.1945)
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР

Библиография 
 Стрелков С. П. Введение в теорию колебаний. М.: Гостехиздат, 1950. 2-е, переработ, изд., М., Наука, 1964.
 Стрелков С. П. Механика. М.: Наука, 1956, 1965, 1975.
 Стрелков С. П., Сивухин Д. В., Угаров В. А., Яковлев И. А. Сборник задач по общему курсу физики. Механика М. 1977. 288 с.
 Стрелков С. П., Сивухин Д. В., Хайкин С. Э., Эльцин И. А. Сборник задач по общему курсу физики: Электричество и магнетизм. Изд. 5-е стер. — М.: Физматлит, Лань, 2006. - 232 с.; 22 см.; ISBN 978-5-9221-0604
 Список трудов С. П. Стрелкова в каталоге Российской национальной библиотеки

Примечания

Литература 
 Кандидов В. П., Ланда П. С., Леонтович М. А., Фурсов В. С., Харламов А. А., Шмальгаузен В. И., Яковлев И. А.  «Памяти Сергея Павловича Стрелкова» // Успехи физических наук 1974 Том 114. Вып. 1. С. 168—171.
 Памяти Сергея Павловича Стрелкова // УФН, 1974, сентябрь. Т. 114, вып. 1. С. 169—171. (РИНЦ)
 Стрелкова Л. П., Смыслов В. И. Сергей Павлович Стрелков // Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика, 2005. Том 13. № 5-6. С. 160—169.
 Минаев А. Ф., Смыслов В. И.  «СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ СТРЕЛКОВ (1905—1974)» // Газета «Советский физик», 1999.
 
 Сергей Павлович Стрелков / Л. П. Стрелкова, В. И. Смыслов. / «Замечательные учёные физического факультета МГУ» : Серия. — Москва : Физ. фак. МГУ, 2002. — 107 с. : ил., портр.; 20 см; ISBN 5-8279-0017-6

 недоступные ссылки
 «Sergei Pavlovich Strelkov (September 18, 1905 — April 2, 1974)»  Radiophysics and Quantum Electronics. Volume 17. Number 7. P. 836—837

Ссылки 
 
 Список книг в каталоге РГБ.

Родившиеся в Пензенской области
Физики СССР
Физики по алфавиту
Выпускники физического факультета МГУ
Преподаватели физического факультета МГУ
Сотрудники_ЦАГИ
Преподаватели МГУ
Профессора МГУ